Hagel kan avse:

 Hagel (nederbörd) – nederbörd som består av runda ispartiklar
 Hagel (ammunition) – multipla projektiler, idag främst sådana skjutna ur ett hagelgevär